Pastýř může být:

 pastevec, pasák – hlídač na pastvě
 duchovní pastýř – přeneseně, též duchovní nebo kněz
 Kamenný pastýř – menhir v poli u obce Klobuky na Kladensku
 Souhvězdí Pastýře – souhvězdí
 Pastýř (film) – film s van Dammem

Související články 
 Pastýřka – rozhledna u Moravské Třebové
 Nahá pastýřka – český detektivní film z roku 1966, režie Jaroslav Mach

Externí odkazy